Az 1968-as magyar népköztársasági kupa a sorozat 29. kiírása volt, melyen az MTK Budapest csapata 9. alkalommal diadalmaskodott.

Döntő

Lásd még 
1968-as magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Külső hivatkozások 

Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa